Verticaal, een term uit de natuurkunde
Verticale structuur, een verband binnen een studentenvereniging met leden uit verschillende jaren.